Tir kan syfta på:

 TIR – en internationell tullkonvention
 Tir (månad) – en månad i den persiska kalendern

Se även
 Tīr – flera betydelser